Sedano selvatico – varietà selvatica del sedano, pianta della famiglia Apiaceae
 Sedano selvatico d'acqua –nome volgare della specie Apium nodiflorum (sinonimo di Helosciadium nodiflorum), pianta della famiglia Apiaceae
 Sedano selvatico di monte – nome volgare della specie Levisticum officinale, pianta della famiglia Apiaceae
 Sedano selvatico – in alcune regioni, nome vernacolare della specie  Ranunculus bulbosus, pianta della famiglia Ranunculaceae
 Sedano selvatico – in alcune regioni, nome vernacolare della specie  Ranunculus muricatus, pianta della famiglia Ranunculaceae